Messier 59 – galaktyka eliptyczna w giazdozbiorze Panny
 M59 – amerykański granat obronny
 M59 – transporter opancerzony
 Zastava M59 – jugosłowiańska wersja karabinu SKS
 Zastava M59/66 – jugosłowiański karabin-granatnik
 AN-M59 – amerykańska bomba lotnicza